Název Malaysian Open se může vztahovat na více soutěží:
 Malaysian Open (tenis) – ženský tenisový turnaj
 Proton Malaysian Open – mužský tenisový turnaj
 Malaysian Open (badminton)
 Malaysian Open (golf)